Víctor Donoso (27. studenoga 1990.), čileanski rukometni reprezentativac. Sudjelovao na svjetskom prvenstvu 2019. godine. 

Čileanski rukometaši